Олександр Дорошенко

 Дорошенко Олександр Миколайович (1959) — український художник;
 Дорошенко Олександр Михайлович (1874–1950) — російський та український актор театру та кіно.
 Дорошенко Олександр — український параолімієць.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок